Rogau steht für:

 Rogau (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

den deutschen Namen folgender Orte in Polen:
 Rogowo (Pasłęk), Ort in der Gmina Pasłęk, Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Rogau, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen
 Rogi (Niemodlin), Ort im Powiat Opolski, Woiwodschaft Oppeln
 Rogów Opolski, Ort im Powiat Krapkowice, Woiwodschaft Oppeln
 Rogów Sobócki (Rogau-Rosenau), Ort im Powiat Wrocławski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Rogów Legnicki, Ort in Prochowice, Woiwodschaft Niederschlesien, siehe Prochowice #Gemeinde
 Rogów, Ort im Powiat Brzeski (Brzeg), Woiwodschaft Oppeln
 Rogów, Ort im Powiat Wodzisławski, Woiwodschaft Schlesien